Kruške, vrsta voća
Kruške i jabuke, hrvatska kulinarska emisija
Kruške (Berkovići, BiH)
Kruške (Ljubinje, BiH), u blizini Stoca
Kruške (Foča, BiH) (Kriške)